Tejero ist der Familienname folgender Personen:

 Álvaro Tejero (* 1996), spanischer Fußballspieler
 Antonio Tejero (* 1932), Oberstleutnant der spanischen Guardia Civil
 Delhy Tejero (1904–1968), spanische Malerin, Zeichnerin und Hochschullehrerin
 Fernando Tejero (* 1967), spanischer Schauspieler
 Rodolfo Navarrete Tejero (* 1938), mexikanischer Botschafter